Jack Campbell peut désigner :
 Jack Campbell, (1918-2007) biologiste canadien, membre de la Société royale du Canada ;
 Jack Campbell (1915-19?), animateur pour les studios Disney ;
 Jack Campbell, acteur pour la télévision australienne ;
 Jack Campbell (1992-), joueur de hockey sur glace américain.

 John G. Hemry, auteur américain.